Карре () — коммуна в Италии, располагается в провинции Виченца области Венеция.

Население составляет 3603 человека (2008 г.), плотность населения составляет 450 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 36010. Телефонный код — 0445.

В коммуне 15 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Компан, Франция (2004)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.carre.vi.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/